Хассан Фатхі (1900—1989) — єгипетський архітектор
 Ахмад бін Алі аль-Фатхі († 1349) — імам Зейдитської держави у Ємені
 Ахмед Фатхі (1984) — єгипетський футболіст